La saison 2011-2012 du Championnat d'Arabie saoudite de football est la trente-sixième édition du championnat de première division en Arabie saoudite. La Premier League regroupe les quatorze meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la compétition, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleures formations de deuxième division.

Al-Hilal FC, double tenant du titre, va tenter de réaliser la passe de trois cette saison. Ses principaux adversaires sont Al Ittihad, son dauphin la saison dernière et Ettifaq FC, qui a terminé sur le podium en 2011.

Le vainqueur de la compétition est Al Shabab Riyad, quatrième lors du précédent exercice. C'est le sixième titre de champion d'Arabie saoudite de l'histoire du club. le podium est complété par Al-Hilal FC, le tenant du titre et Al Ahli.

Qualifications continentales 
Quatre places qualificatives pour la Ligue des champions sont attribuées : trois pour les trois premiers au classement à l'issue du championnat, et une pour le vainqueur de la Saudi Champions Cup, un tournoi de fin de saison qui regroupe les six premiers du classement ainsi que les vainqueurs des coupes Crown Prince Cup et Saudi Federation Cup. Si le vainqueur de la Saudi Champions Cup s'est classé parmi les trois premiers du championnat, c'est le  au classement qui obtient son billet pour la Ligue des champions.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Lien externe 
 Page de résultats complets sur le site de la FIFA

Championnat d'Arabie saoudite de football
Arabie saoudite
Sport en Arabie saoudite en 2011
Sport en Arabie saoudite en 2012